Název Ralsko má více míst:

 Ralsko (město) – město v okrese Česká Lípa, vzniklé sloučením osad na území bývalého vojenského prostoru
 Vojenský prostor Ralsko – bývalý vojenský výcvikový prostor poblíž města a vrchu Ralsko
 Ralsko (696 m) – vrch sopečného původu poblíž města Ralsko, severovýchodně od Mimoně v okrese Česká Lípa
 Ralsko (hrad) – hrad na stejnojmenné hoře v okrese Česká Lípa
 Ralsko (přírodní rezervace) – chráněné území na stejnojmenné hoře v okrese Česká Lípa

Související články 
 Ralská pahorkatina
 Noviny pod Ralskem
 Stráž pod Ralskem